Серге́й Григо́рьевич Псахье́ (2 марта 1952, Томск, РСФСР, СССР — 22 декабря 2018, Томск, Российская Федерация) — российский учёный-физик, член-корреспондент Российской академии наук (2011), председатель Президиума Томского научного центра СО РАН (2006—2012), профессор кафедры теории прочности и проектирования Томского государственного университета, Почётный работник науки и техники Российской Федерации (2012). Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 5 монографий.

Краткая биография 
Отец — известный томский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР Григорий Абрамович Псахье (1930—2015). Мать — Надежда Алексеевна Псахье (род. 1932).
 Окончил Томский государственный университет (1977), выпускник кафедры физики металлов физического факультета.
 В 1977—1979 годах аспирант Томского государственного университета.
 С 1979 года работал в Институте оптики атмосферы СО РАН в отделе физики твердого тела, научный сотрудник, с 1982 года старший научный сотрудник. Кандидат наук (1981).
 С 1984 года работал в ИФПМ СО РАН, старший научный сотрудник, с 1985 года руководитель лаборатории. Доктор наук (1990).
 C 1991 года — профессор Томского государственного университета.
 В 1994—1995 годах работал в Университете Северной Каролины (США).
 С 2002 года директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН
 C 2006 года — профессор Томского политехнического университета, заведующий кафедрой.
 В 2011 году избран член-корреспондентом Российской академии наук.

Похоронен на кладбище Бактин

Тематика работ 
 Развитие методов дискретной механики и их применение для решения задач компьютерного конструирования новых материалов (метод подвижных клеточных автоматов, метод клеточных автоматов, метод молекулярной динамики)
 Исследование закономерностей процесса разрушения хрупких материалов
 Исследование закономерностей формирования динамических дефектов и их роли в процессе деформации и разрушения гетерогенных материалов и структур
 Изучение нелинейных эффектов в твёрдых телах при высокоэнергетическом воздействии
 Изучение закономерностей поведения геологических сред при динамических воздействиях

Награды 
 Орден Дружбы (2007),
 почётный знак СО РАН «Серебряная сигма» (2007)
 почётное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» (2005)
 юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004)
 медаль Федерации космонавтики России «За заслуги» (2018)
 серебряный нагрудный знак Законодательной думы Томской области «Герб Томской области» (02.03.2017)
 почётная грамота Президиума РАН (1999)
 На ежегодном Международном симпозиуме Американского керамического общества награждён специальным сертификатом (1998)
 лауреат Премий СО РАН В 1980 г. и 1990 г..
 Почётный работник науки и техники Российской Федерации (2012)

Семья 
Был женат. Старшая дочь Ольга — биохимик, живёт и работает в США. Младшая дочь Наталья — программист, живёт в США. Сын Иван — биохимик, живёт в Германии.

Примечания

См. также 
 Томский научный центр СО РАН

Ссылки 
 
 Псахье, Сергей Григорьевич. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
 Томские новости. К 60-летию С. Г. Псахье
 Профиль на сайте www.mathnet.ru
 Биография
 Татьяна Аракчеева. Время Псахье // Ежедневная областная газета «Томский вестник» 17 Марта 2006 (Пятница) № 48
 Ольга Смирнова. Сергей Псахье: «Не только декларировать, но и делать» // «Красное знамя», 18 октября 2006 г. Официальный сайт Государственной Думы Томской области
 Фото на сайте Фотоархив СО РАН
 РИА Томск: Томский учёный Сергей Псахье ушёл из жизни (22.12.2018, фото)
 ВГТРК ТВ Томск: Ушёл из жизни томский учёный, директор ИФПМ Сергей Псахье (22.12.2018, фото)
 Ostermeyer, G.-P., Popov, V.L., Shilko, E., Vasiljeva, O. (Eds.) (2021) Multiscale Biomechanics and Tribology of Inorganic and Organic Systems. In memory of Professor Sergey Psakhie, Springer., doi: 10.1007/978-3-030-60124-9

Физики России
Выпускники физического факультета Томского государственного университета
Преподаватели Томского государственного университета
Физики СССР
Почётные работники науки и техники Российской Федерации